Le terme Isabela peut avoir plusieurs définitions. Il peut s'agir de :
 Isabela, un canton d'Équateur situé dans la province de Galápagos.
 Isabela, une ville de Porto Rico,
 Isabela, une ville des Philippines dans la province de Basilan.
 Isabela une commune des Philippines dans la province de Negros Occidental.
 La province d'Isabela, une province des Philippines.
 La Isabela, deuxième établissement permanent construit à Hispaniola par Christophe Colomb en 1493.
 Isabela, est l'un des principaux affluents de l'Ozama, une rivière de la République dominicaine.

Voir aussi